David Macpherson ist der Name folgender Personen:

* David Macpherson (Tennisspieler) (* 1967), australischer Tennisspieler
 David Lewis Macpherson (1818–1896), kanadischer Politiker und Unternehmer